

Особистості 
 Хомутов Андрій Валентинович (нар. 1961)  — радянський і російський хокеїст, правий нападник, триразовий олімпійський чемпіон з хокею, заслужений майстер спорту СРСР, російський хокейний тренер.
 Хомутов Владислав Денисович (нар. 1998)  — український футболіст, півзахисник.
 Хомутов Іван Павлович (нар. 1985)  — російський хокеїст, центральний нападник.
 Хомутов Сергій Володимирович (нар. 1983) — український футболіст, півзахисник.

Топонім 
 Хомутов — місто у Чехії, в Устецькому краї, адміністративний центр району Хомутов.